Стороженко Микола Андрійович (1928 —2015) — художник, графік, дійсний член Академії мистецтв України.
 Стороженко Микола Володимирович (1862–1942) — історик і педагог.
 Стороженко Микола Ілліч (1836–1906) — історик літератури.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок